My kan henvise til flere artikler:
 My (bogstav) – et græsk bogstav (μ, Μ)
 Mikro – et SI-præfiks som betegnes med et lille my (μ)
 Det lille græske bogstav μ bliver anvendt som symbol for en populations middelværdi i statistik.
 Litra MY, dieselelektrisk lokomotiv.
 Me & My – dansk sangduo
 My (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2015 instrueret af Troels Hansen